La Florida Airport (Chili) in La Serena, Chili
Aeropuerto La Florida (Colombia) in Tumaco, Colombia